Таджикистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляло четыре спортсмена, в том числе две женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
2000 год в Таджикистане